ciò che è pertinente a Tuva
 appartenente al gruppo etnico dei tuvani
 lingua tuvana